Вискаино има више значења:

 Вискаино (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Вискаино (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику